Okręty podwodne US Navy o nazwie USS  "Sturgeon", pochodzącej od jesiotra:
 Pierwszy "Sturgeon" (SS-25) był okrętem typu E, który w 1911 został przemianowany na "E-2" (SS-25). Przyjęty do służby w 1912 i złomowany w 1922.
 Drugi "Sturgeon" (SS-187) był okrętem typu Salmon, który służył w latach 1938 – 1948.
 Trzeci "Sturgeon" (SSN-637) był okrętem głównym swojego typu, który służył w latach 1967 – 1994.

Sturgeon